Czére Béla (1915–2006) Széchenyi-díjas mérnök, közlekedéstörténész
Czére Béla (1942–2021) irodalomtörténész, kritikus, író